Свидание — индийский фильм кинорежиссёра Adurthi Subba Rao.
 Свидание — американский фильм кинорежиссёра Сидни Люмета.
 Свидание — английское название в международном прокате японского фильма «Обещание» режиссёра Коити Сайто.
 Свидание — французский короткометражный фильм кинорежиссёра Клода Лелуша.
 Свидание — советский фильм кинорежиссёра Александра Итыгилова.
 Свидание — французский фильм кинорежиссёра Андре Тешине.
 Свидание — российский фильм кинорежиссёра Юсупа Бахшиева.